Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Russell:
  – vascello da 80 cannoni varato nel 1692 e affondato nel 1763
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1764 e radiato nel 1811
  – vascello da 74 cannoni varato nel 1822 e radiato nel 1865
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Duncan, varata nel 1901 e affondata da una mina nel 1916
  – fregata della classe Blackwood, varata nel 1954 e radiata nel 1985